Сезон 1991/92 — 82-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 81-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в восьмой раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став двадцатикратным чемпионом Австрии и 21-кратным обладателем Кубка Австрии. Также он во второй раз выиграл Суперкубок Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский плей-офф

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский плей-офф

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матча: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 5 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1991/92
Чемпионат Австрии 1991/92 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1991/92 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 1991 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1991/92 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1991 на сайте AustriaSoccer.at

1991/1992
Аустрия Вена